mac o còdol, mena de pedra.
 Mac o Apple Macintosh, tipus d'ordinador.
 Mac OS, sistema operatiu creat per Apple Computer per a ordinadors Apple Macintosh 
 Mac OS X, versió del sistema operatiu que utilitzen els ordinadors Macintosh, i que es basa en un nucli Unix. Recentment aquest SO (sistema operatiu) ha rebut la denominació de sistema Unix i no un sistema basat en Unix com era abans. A la X que acompanya el nom Mac OS se li atribueixen dos significats: el de numeral romà 10 (ja que les versions del Mac OS anomenat "Classic" acaben al 9) i la darrera lletra del mot UniX.
 Big Mac, hamburguesa venuda als restaurants McDonald's.
 Adreça MAC, identificador d'un dispositiu de xarxa.
 MAC o Museu d'Art de Cerdanyola, museu d'art d'aquest municipi Vallesà.
 MAC o Museu d'Arqueologia de Catalunya, museu nacional que té com a objectiu la conservació, investigació i divulgació dels vestigis arqueològics a Catalunya
 MAC o control d'accés al medi, subcapa inferior de la capa d'enllaç de dades.
 MAC o Message authentication code, codi informàtic que serveix per assegurar l'autenticitat d'un missatge.
 MAC, o Moto Automòbil Club Reus, entitat esportiva reusenca
 MAC, terme utilitzat per ISO 3166-1, els jocs asiàtics i la FIFA per designar Macau.